

Строн — місто, штат Техас
 Строн — селище, штат Іллінойс